Dominique Laporte peut désigner :

 Dominique Laporte (1949-1984), écrivain français ;
 Dominique Laporte (1972-), sommelier français.